Фойльнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фойльнер, Маркус (род. 1982) — немецкий футболист.
 Фойльнер, Эдвин (род. 1941) — американский политик.